Ferdinand Chaigneau – pittore francese
 Florent Chaigneau – calciatore francese
 Robin Chaigneau – ex ciclista olandese
 Suzanne Chaigneau – violinista e docente francese